Die Guangzhou International Women’s Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Guangzhou. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 24. bis 30. September 2007 statt.

Im Einzel gewann Virginie Razzano gegen Tzipi Obziler mit 6:0 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Peng Shuai / Yan Zi mit 6:3 und 6:4 gegen Vania King / Sun Tiantian.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Guangzhou